Bova har flere betydninger:
 Bova (by), en by i Calabrien, Italien
 Bova Marina, en by i Calabrien, Italien
 VDL Bova, en nederlandsk busfabrikant